Гран-при Бразилии 1990 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1990 года. Прошёл на трассе Интерлагос в Бразилии. Соревнования состоялись 25 марта 1990 года.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Айртон Сенна — 1:17,277
 Лучший круг: Герхард Бергер — 1:19,899
 Круги лидирования: Айртон Сенна 38 кругов (1-32 & 35-40); Герхард Бергер 2 круга (33-34); Ален Прост 31 кругов (41-71)

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии